Дылда — высокий, обычно нескладный человек.

Кинематограф:
 «Дылда» () — кинофильм, 1999, США, реж. Редж Махаффей.
 «Дылда» — кинофильм, 2019, Россия, реж. Кантемир Балагов.
  — фильм стриминг-сервиса, 2019, США, реж. Зинга Стюарт.

См. также 
 «Дылды» — телесериал, 2019, Россия.